Lirim M. Kastrati (ur. 16 stycznia 1999 w  Hogoshtim) – kosowski piłkarz
 Lirim R. Kastrati (ur. 2 lutego 1999 w  Turjakë) – kosowski piłkarz